Ászmáíl Mohamad (1990. április 5. –) katari labdarúgó, az élvonalbeli Lekhwiya SC csatára.

További információk 
 

1990-ben született személyek
Katari labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek